Се́льское поселе́ние «Джидинское» — муниципальное образование в Джидинском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — село Джида.

История 
Статус и границы городского поселения «Посёлок Джида» установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

6 декабря 2012 года городское поселение «Посёлок Джида» преобразовано в сельское поселение «Джидинское».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Джидинского района
Сельские поселения Бурятии